Rieble ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Rieble (1925–2016), deutscher Geschichtshistoriker und Mundartdichter
 Volker Rieble (* 1961), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Nico Rieble (* 1995), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Riebl